Lope Díaz de Haro puede referirse a las siguientes personas:

 Lope Díaz I de Haro “el de Nájera”  (m. 1170), cuarto señor de Vizcaya.
 Lope Díaz II de Haro (m. 1236) , sexto señor de Vizcaya.
 Lope Díaz III de Haro (m. 1288), octavo señor de Vizcaya.
 Lope Díaz de Haro (m. 1322), señor de Orduña y Valmaseda e hijo de Diego López V de Haro.